Больша́я Го́рская у́лица — название улиц в Санкт-Петербурге:

 Большая Горская улица — улица в Сестрорецке
 Большая Горская улица — улица в Красном Селе